Osoby o tym nazwisku:
 Dieter Asmus – niemiecki malarz i grafik
 Ronald Asmus – amerykański dyplomata
 Walentin Asmus – rosyjski filozof i historyk filozofii

Inne:
 Asmus – wieś w Polsce